Киселеве́цкий сельский Совет — сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2019 года, в сельсовете проживало 2632 человек.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года, Киселевецкий сельсовет включает 8 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Киселевецкий сельсовет // Кобринский райисполком.
 Киселевецкий сельский Совет // Туристический Кобрин.